quasar (quasi stellar object), actief centrum van een sterrenstelsel
 Orde van de Koningin voor Goede Diensten (Queen's Service Order, QSO), Nieuw-Zeelandse ridderorde
 Queensland Symphony Orchestra, Australisch symfonieorkest
 Luchthaven van Sousse, vliegveld bij de Tunesische stad Sousse met IATA-code QS0
 Quantic Soul Orchestra, project van de Engelse musicus en dj Will Holland
 codereeks in de radiotelegrafie, zie Q-code